Стивен Хендерсон — имя и фамилия следующих персоналий:
 Хендерсон, Стивен (актёр) (род. 1949) — американский актёр.
 Хендерсон, Стивен (журналист) (род. 1970) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии.
 Хендерсон, Стивен (футболист, 1966) (род. 1966) — ирландский футболист.
 Хендерсон, Стивен (футболист, 1988) (род. 1988) — ирландский футболист.